

Architettura 
 Château Bontemps – castello situato ad Arbois, in Francia

Persone 
 Arna Bontemps (1902-1973) – poeta e scrittore statunitense
 Carlo Bontemps (1843-1918) – militare e patriota italiano
 Georges Bontemps (1799-1883) – ingegnere francese
 Jongnic Bontemps (1974) – musicista e compositore francese
 Julien Bontemps (1979) – velista francese
 Paul Bontemps (1902-1981) – siepista e mezzofondista francese
 Pierre Bontemps (1507-1568) – scultore francese
 René Bontemps (1905-1951) – politico francese
 Ron Bontemps (1926-2017) – cestista statunitense